Светско првенство у хокеју на леду 2009. је било 73. светско хокејашко првенство које се одржало од 24. априла до 10. маја 2009. године у Швајцарској. Утакмице су се играле у Берну и Клотену.

Светско првенство је по трећи пут освојила Русија.

Светско првенство у Швајцарској је посетило 379.044 људи. Преко 17 милиона људи је путем ТВ преноса гледало финале.

За најбољег играча је проглашен Иља Коваљчук.

Репрезентације 

Група A
 
 
 
 

Група Б
 
 
 
 

Група Ц
 
 
 
 

Група Д

Први круг 
Учествује шеснаест репрезентација подељених у четири групе. Три најбоље пласиране репрезентације из сваке групе пролази у наредни круг, док последње пласирани из сваке групе играју за опстанак.

Група А и Д играју у Клотену, а група Б и Ц у Берну

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Други круг 
Најбоље четири екипе из обе групе иду у четвртфинале, а две последњепласиране из обе групе завршавају такмичење.

Група Е

Група Ф

Борба за опстанак

Група Г

Плеј оф

Четвртфинале

Полуфинале

За 3. место

Финале

Победник Светског првенства

Коначни пласман учесника 

 Домаћин Светског првенства 2010. године.

Појединачне награде 
 Најбољи голман:  Андреј Мезин
 Најбољи одбрамбени играч:  Ши Вебер
 Најбољи нападач:  Иља Коваљчук

 Најбољи тим:
 Голман:  Андреј Мезин
 Најбољи одбрамбени играчи:  Ши Вебер,  Кени Џонсон
 Најбољи нападачи:  Иља Коваљчук,  Мартин Сент Луис,  Стив Стамкос
 Најкориснији играч:  Иља Коваљчук

Референце

Спољашње везе 

 Светско првенство - Званичан сајт

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Швајцарској
Хокеј на леду у 2009.